HSW steht als Abkürzung für:
 Hermann Schulte, Wetzlar, christlicher Verlag
 Heinrich Schmidberger Werke, Österreichische Kunststoffwerke Heinrich Schmidberger GmbH, HSW-Holding, Wien, gegründet 1921, Produktion 1968 aufgegangen in Semperit, heute: HSW Gewerbepark Liesing (Vermietung)
 Heinz Schlieper Werkzeuge GmbH, siehe Kukko (Marke)#Unternehmensentwicklung
 Hellenic Seaways, eine griechische Reederei
 Henke-Sass, Wolf, ein Medizintechnikunternehmen 
 Hochsauerlandwelle, ein Bürgerrundfunk
 Hochschule Wädenswil, siehe Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften#Geschichte
 Hochschule Weserbergland, eine private Hochschule in Hameln
 Hochschule für Wirtschaft Freiburg, Hochschule in Freiburg im Üechtland, Schweiz
 Hochschul-Sozialwerk Wuppertal, Studentenwerk der Bergischen Universität Wuppertal
 Das Hochschulwesen, Zeitschrift zu Themen der Hochschuldidaktik
 Höchster Schifffahrtswasserstand, siehe Pegel (Wasserstandsmessung)#Hochwassermarken
 Horizontal-Schiebe-Wand, ein Schiebetürsystem
 HSW Humboldt Berlin, Handballverein
 Husumer Schiffswerft, ein ehemaliger Hersteller von Schiffen und Windkraftanlagen
 Huta Stalowa Wola (HSW S.A.), ein polnisches Stahlwerk

Abkürzung